Borgesi – abitanti di Borgia (Italia)
Borgesi – abitanti di Borgio Verezzi